Sweet Spot (canção de Flo Rida)
 Sweet Spot (canção de Kim Petras)

Desambiguação